Le  Casse-Croûte  est un fromage traditionnel belge, à pâte mi-dure et à croûte naturelle, au goût fruité. Il est produit à l'abbaye de Val-Dieu au cœur du pays de Herve.

Annexes

Article connexe 
Gastronomie wallonne

Fromage wallon
Aubel